Енді Роддік був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки у фіналі його переміг Роджер Федерер з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні гравці 

  Роджер Федерер (переможець)
  Енді Роддік (фінал)
  Гільєрмо Кор'я (1-ше коло, знявся через травму плеча)
  Карлос Мойя (3-тє коло)
  Тім Генмен (2-ге коло)
  Давід Налбандян (1-ше коло)
  Хуан Карлос Ферреро (1-ше коло, знявся)
  Райнер Шуттлер (1-ше коло)
  Ллейтон Г'юїтт (3-тє коло)
  Андре Агассі (2-ге коло)
  Гастон Гаудіо (1-ше коло)
  Себастьян Грожан (1-ше коло)
  Ніколас Массу (1-ше коло)
  Парадорн Шрічапхан (2-ге коло)
  Марат Сафін (1-ше коло)
  Хуан Ігнасіо Чела (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) singles draw 
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) qualifying draw 

Canada Masters, одиночний розряд